Driedistelpalpmot
 Karmozijnrode distelpalpmot